Alfred Pillet – studioso e filologo tedesco
 Antoine Pillet – giurista francese
 Christophe Pillet – designer francese
 Julien Pillet – schermidore francese